Azafate de la reina puede referirse a:
El nombre común de la planta Prunella grandiflora.
El nombre común de la planta Prunella vulgaris.